Пудун (), офіційна назва Новий район Пуду́н () — район міста Шанхай, КНР.
 Міжнародний аеропорт Пудун (  Pǔdōng Guójì Jīchǎng) — новий аеропорт Шанхая.